Чех (; ) — легендарний прабатько чехів.
 Чех, або півторак — назва срібної розмінної монети номінальною вартістю 1½ гроша.
 Севський чех — низькопробна срібна монета, карбована в 1686—1687 для територій України, які були захоплені Московським царством.
 7739 Чех (7739 Čech) — астероїд головного поясу, відкритий 14 лютого 1982 року.

Прізвище 

Чех (, , , ) — слов'янське прізвище.
 Алеш Чех (; 1968) — словенський футболіст, півзахисник.
 Андрео Чех — румунський католицький священик і есперантист.
 Артем Чех (справжнє ім'я — Артем Олександрович Чередник; 1985) — сучасний український письменник.
 Вацлав Чех () — чехословацький дипломат. Генеральний консул Чехословаччини у Львові.
 Чех Віталій Ростиславович (*1983) — український футболіст, півзахисник.
 Едуард Чех (; 1893 — 1960) — чеський математик.
 Ласло Чех (; 1910 —1950) — угорський футболіст, нападник. Срібний призер чемпіонату світу 1938.
 Ласло Чех (; 1985) — угорський плавець, олімпійський медаліст.
 Марек Чех (; 1983) — словацький футболіст, захисник.
 Мирослав Чех (, 1962) — польський політик українського походження, депутат сейму II та III скликань, журналіст.
 Петр Чех (; 1982) — чеський футболіст, воротар.
 Сватоплук Чех (; 1846 — 1908) — чеський письменник і журналіст.
 Тамаш Чех (; 1943 — 2009) — угорський композитор, співак і актор.
 Юзеф Чех (; 1762 — 1810) — польський вчений-математик, освітній діяч.
 Чех Юрій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Чехи (значення)

Українські прізвища
Чеські прізвища